The Gun Man – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Gun Man – cortometraggio del 2004 diretto da John Breen